Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Begivenheder 
 Erik 6. Menved taber Slaget ved Stralsund.
 7. august – Johannes 22. udnævnes til ny pave.

Født 
 Magnus Eriksson af Sverige, konge af Norge, Sverige og Skåne (død 1374).

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
16
Artikler om enkelte år